Boxershort, een ruimvallende herenonderbroek
 Boxer (hond), een hondenras
 Boxermotor, een motortype
 Boxer MRAV, een Duits-Nederlands pantserwielvoertuig 
 Boxer (album), een album van de Amerikaanse band The National

Personen:
 Barbara Boxer (1940), is een Amerikaanse politica
 Charles Ralph Boxer (1904-2000), een Brits historicus